d'Ivry ist der Familienname folgender Personen:

 Paul d’Ivry (1829–1903), französischer Komponist
 Pierre Contant d’Ivry (1698–1777), französischer Architekt 
 Raoul d’Ivry († nach 1015), Halbbruder von Richard I., Herzog von Normandie

Siehe auch:
 Ivry